Franciaország
Rousset, település Bouches-du-Rhône megyében
Rousset, település Hautes-Alpes megyében